Csölle (település)
 csölle - csónakféle